R8, R-8 ou R08 peut faire référence à :

Chimie 
 La phrase de risque : Favorise l'inflammation des matières combustibles, sur les étiquettes de produits chimiques.

Domaine militaire 
 HMS Bulwark (R08), un porte-avions de la Classe Centaur de la Royal Navy ;
 HMS Hardy (R08), un destroyer de la classe V de la Royal Navy ;
 HMS Queen Elizabeth (R08), un porte-avions de la classe Queen Elizabeth de la Royal Navy ;
 HMS R8, un sous-marin de la Classe R de la Royal Navy ;
 Kellett R-8, un hélicoptère américain des années 40 ;
 R 8, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne.

Photographie 
 Leica R8,  un modèle d'appareil photo reflexe de Leica.

Transports 
Automobiles
 , plusieurs modèles du constructeur allemand Audi ;
 Renault 8, un modèle du constructeur français Renault.

Routes
  Ring belge R8, une autoroute urbaine autour de Courtrai ;
  Voie rapide slovaque R8 reliant Nitra à Hradište. 

Train
  Ligne R8 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres